Tiamat — шведская группа. Существует с 1989 года, её основатель, вокалист, ритм-гитарист и автор песен Юхан Эдлунд остаётся её единственным постоянным участником. На ранних альбомах Tiamat исполняли дум/дэт-метал с гроулингом, но начиная с альбома Wildhoney 1994 года группа постепенно перешла к прославившему её более мелодичному жанру готик-метал с влиянием психоделического рока, а впоследствии и традиционного готик-рока.

История 

В 1988 году вокалист и гитарист Юхан Эдлунд, бас-гитарист Йёрген Тулльберг, гитарист Стефан Лагергрен и барабанщик Андрес Хольмгрен основали дэт-металлическую группу, названную Treblinka по наименованию нацистского концлагеря. В следующем году они записали две демокассеты Crawling the Vomits и Sign of the Pentagram и мини-альбом Severe Abomination. Дебютный альбом группы получил название Sumerian Cry, но перед его изданием на лейбле CMFT Productions музыканты решили выбрать менее провокативное название и переименовались в Tiamat (по имени шумерской богини хаоса Тиамат). Первый концерт под новым названием они дали в Стокгольме 6 августа 1990 года. В этот период музыканты вдохновлялись блэк-металом: они носили корпспэйнт и использовали в оформлении альбома пентаграмму и перевёрнутые кресты. Автор книги о шведском дэт-метале Даниэль Экерот пишет о Sumerian Cry как о любительской записи, авторам которой ещё «отчётливо недоставало мастерства».

Сингл «A Winter Shadow» в декабре 1990 года группа записала в составе: Юхан Эдлунд, Томас Петерссон (гитара), Йёрген Тулльберг (бас-гитара) и Никлас Экстранд (ударные). Поддержка немецкого лейбла Century Media позволила группе в начале 1991 года провести турне вместе с коллегами по лейблу Unleashed и — в Германии — вместе с Death. После этого музыканты в Woodhouse Studios в Дортмунде вместе с продюсером Вольдемаром Сорыхтой записали новый альбом The Astral Sleep. Он был совершенно непохож на предшественника, большинство песен имеют замедленное звучание дум-метала с клавишными аранжировками сессионного музыканта Юнаса Мальмстена и использованием акустической гитары. Осенью Tiamat дали большой европейский тур вместе с Paradise Lost, который продолжили после нового года вместе с Samael и Unleashed.

Следующий релиз — Clouds (1992) — продолжил взятое группой музыкальное направление. В том же году Tiamat совершают турне в качестве хедлайнеров по Германии и Голландии.

Во время работы над Clouds состав группы претерпел некоторые изменения — у Tiamat появился «официальный» клавишник Кеннет Рус, а место басиста занял Йонни Хагель. Однако уже после выхода концертного мини-альбома The Sleeping Beauty (Live in Israel) (1994), записанного во время тура по Израилю, Эдлунд увольняет из команды всех музыкантов кроме Хагеля, ссылаясь на «неудовлетворённость прогрессом группы». С приглашёнными гитаристом (Магнусом Сальгреном) и барабанщиком (Ларсом Шёльдом), и продюсером Вальдемаром Сорыхтой за клавишами, Tiamat приступают к записи легендарного альбома Wildhoney (1994), который стал для них настоящим музыкальным и коммерческим прорывом. Получивший положительные отзывы критиков Wildhoney считается переходным для группы альбомом, сочетающим в себе жёсткий вокал, сложные гитарные риффы и чистое атмосферное звучание клавишных. Говоря о психоделическом звучании альбома, часто имеют место сравнения с Pink Floyd (при этом на мини-альбоме Tiamat Gaia (1995), помимо ремиксованных треков с Wildhoney, присутствует кавер-версия инструментальной композиции Pink Floyd «When You’re In»).

После тура в поддержку Wildhoney Эдлунд перебирается жить из Швеции в немецкий Дортмунд. После этого Tiamat фактически становится группой одного человека — Эдлунд объявляет себя единственным официальным и постоянным членом группы. Барабанщиком остаётся Шёльд, на пост сессионного гитариста возвращается Петерссон. Параллельно происходит «обмен» басистами со шведским коллективом Cemetary, впоследствии преобразованным в Sundown: Хагель уходит в Cemetary/Sundown, а оттуда в Tiamat приходит Андерс Иверс. Следующий альбом — A Deeper Kind of Slumber (1997) — записывался на домашней студии Эдлунда и продюсировался Дирком Дрегером (Morgoth). Звучание диска отметилось постепенным отходом Эдлунда в сторону электронной и психоделической музыки, не похожей на ранние работы Tiamat.

Однако, последовавший за этим релизом, альбом Skeleton Skeletron (1999) не стал продолжать эту тенденцию и предложил утяжелённые гитары и глубокий насыщенный вокал, приблизившись к готик-року, а записывавшийся в Дании следующий диск Judas Christ (2002) лишь закрепил трансформацию звучания Tiamat в готик-рок с влиянием хэви-метал, в котором отчётливо прослеживается влияние The Sisters of Mercy и Nosferatu.

В октябре 2003 года Tiamat выпустили альбом Prey, а песня «Cain» вышла и на сингле. Конец 2004 года и начало 2005 года музыканты провели в туре с Sirenia, Theatre of Tragedy и Pain. По семейным обстоятельствам в этом туре не принял участия Петерссон, и на гитаре играл Фредрик Окессон из Talisman.

Альбом 2008 года Amanethes вышел уже на лейбле Nuclear Blast. Его выходу предшествовал выпуск сингла «The Temple of the Crescent Moon». В июне группа отыграла несколько фестивалей без Иверса, который взял отпуск, чтобы провести время с семьёй. Его подменял Йеспер Скарин из группы Fingerspitzengefühl.

Десятый студийный альбом группы, The Scarred People, был записан в студии Woodhouse в немецком городе Хаген с продюсером Зигги Беммом. Его релиз состоялся в ноябре 2012 года на новом для группы лейбле Napalm Records.

В октябре 2013 лейбл Century Media взялся выпустить коллекционный архив записей группы Treblinka (ни разу не издававшихся официально) под названием «Shrine Of The Pentagram» — в память о том, с чего начиналась история Tiamat.

9 апреля 2014 года Юхан Эдлунд заявил о своем решении покинуть группу по состоянию здоровья, которое позже комментировал противоречиво. После заявления группа выступила на пяти летних рок-фестивалях в Европе.

В июне 2015 года Эдлунд сделал заявление, в котором объяснял, что решение покинуть группу пришло к нему в тяжелый жизненный период, но в настоящее время Tiamat вернулись и работают над новым альбомом.

Состав 

Текущий состав
 Юхан Эдлунд — автор, ритм-гитара, вокал
 Андерс Иверс — бас-гитара
 Ларс Шёльд — ударные
 Рожер Йерсон — соло-гитара, клавишные, мандолина, бэк-вокал (2011—2012, сессионно; 2012-настоящее время)

Бывшие участники
 Йорген Толберг — бас-гитара (1987—1992)
 Андерс Холмберг — ударные (1987—1990)
 Стефан Лагергрен — гитара (1987—1990)
 Никлас Экстренд — ударные (1990—1994)
 Томас Петерсон — гитара (1990—1994, 1996—2008)
 Джони Хегел — бас-гитара (1992—1996)
 Кеннет Роос — клавишные (1992—1994)
 P.A. Даниэльсон — клавишные (1994—1995)

Текущие сессионные музыканты
 Рикард Зандер — клавишные (2014-настоящее время)
Бывшие сессионные музыканты
 Ник Андерсон — ударные (1989)
 Мартин Брендстрём — клавишные (2002—2009)
 Мартин Пауэлл — клавишные (2006—2007)
 Йоаким Свалберг — клавишные (2011)
 Хенрик Берквист — гитара (2002)
 Фредрик Экссон — гитара (2004)
 Юхан Ниман — гитара (2008)

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 Sumerian Cry (1990)
 The Astral Sleep (1991)
 Clouds (1992)
 Wildhoney (1994)
 A Deeper Kind of Slumber (1997)
 Skeleton Skeletron (1999)
 Judas Christ (2002)
 Prey (2003)
 Amanethes (2008)
 The Scarred People (2012)

Мини-альбомы 
 Gaia (1994)
 For Her Pleasure (EP, 1999)

Сборники и концертные альбомы 
 The Sleeping Beauty (Live in Israel) (1994)
 The Musical History of Tiamat (1995)
 Commandments (2007)
 Panopticon (2008)

Синглы и демозаписи 
 Crawling in Vomits (1988)
 The Sign of the Pentagram (1989)
 Severe Abomination (1989)
 A Winter Shadow (1990)
 Tour Sampler (1994)
 Cold Seed (1997)
 Brighter Than The Sun (1999)
 Vote For Love (2002)
 Cain (2003)
 The Temple of the Crescent Moon (2008)
 Born To Die (2013)

Видеография 
 Church of Tiamat (DVD, 2005)

Примечания

Литература 
 

Tiamat
Готик-метал-группы Швеции
Блэк-дэт-метал-группы Швеции
Группы готик-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Исполнители Nuclear Blast
Исполнители Napalm Records
Исполнители Century Media Records